Le centre Nelson-Mandela de Besançon-Planoise est un bâtiment servant de maison de quartier, de bibliothèque et de médiathèque. L'édifice est situé au numéro 13, de l'avenue d'Île-de-France, au cœur du quartier de Planoise. Le centre fut construit de 2006 à 2007, et accueille depuis en plus de la bibliothèque-médiathèque-maison de quartier un grand nombre d'associations planoisiennes, ainsi que le siège du journal local La Passerelle.

Histoire 

Le centre Nelson-Mandela fut bâti de 2006 à 2007, et devait regrouper en un point les différentes maisons de quartier disséminées dans le quartier de Planoise. Les travaux débutèrent en  et en  est inauguré un bâtiment de plus de , abritant la maison de quartier de Planoise, une Cyber-base, une bibliothèque/médiathèque ainsi que des salles d'activité.

Le bâtiment

La médiathèque - cyber-base 
La médiathèque, située au premier étage, dispose d'une vingtaine d'ordinateurs tous reliés à Internet

La bibliothèque 
La bibliothèque est située au rez-de-chaussée et dispose d'une salle de lecture de ², et contient plus de  documents, disponibles pour tous les âges et sur tous les supports, en proposant des livres, des bandes dessinées, des CD, des DVD, des CD-ROM, des romans-CD, des revues françaises et étrangères...

La maison de quartier 
 La maison de quartier propose de nombreuses activités pour les jeunes planoisiens, notamment du sport (gymnastique, football, hockey, roller, athlétisme...) des activités de chant et danse (danse moderne, jazz...), des ateliers bricolage, théâtre, arts plastique, cirque, cuisine ainsi qu'un module d’accompagnement scolaire. 
Pour les adolescents, des ateliers guitare, percussions, théâtre, cuisine, cirque, écriture et chant, multimédia et informatique et Hip-hop.
Pour les adultes, des ateliers de bricolage, couture, tricot, dessin, poterie, cuisine, gymnastique, yoga et théâtre sont proposés.

La maison de quartier organise également de nombreuses activités, des soirées cinéma, des fêtes populaires ainsi que de nombreux autres festivals, dont le thème est le plus souvent des continents. La maison de quartier présente également tous les mois un artiste ou une œuvre, privilégiant le plus souvent une origine locale.

Les associations 
De nombreuses associations sont situées au sein même du centre Nelson-Mandela, parmi elles :
 Le CAEM (Carrefour d'animation et d'expression musicale) aujourd'hui situé au centre Nelson-Mandela, créé en 1992 dans le quartier, et propose des cours de chant, de musique classique (violon, alto, saxophone, clarinette...) et actuelles (rap, blues, rock, jazz, guitare...) ainsi qu'une initiation de la musique pour la petite enfance 
 Les Francas ROSA PARKS association d'éducation populaire, accueille les enfants de 6 à 16 ans, ils sont également à l'initiative du Carnaval de Planoise et l'organisent chaque année en lien avec les différents partenaires du quartier. 
 Le journal local La Passerelle créé en 1985 et tirant son nom de la passerelle rouge de Planoise.
 Le comité de quartier de Planoise, proposant les animations du quartier et les ateliers spécifiques.
 L'association Planoise avenir.

Notes et références

Voir aussi 
 Planoise 
 Bibliothèque municipale de Besançon

Bibliothèque en France
Monument à Besançon
Planoise
Centre